Данная статья представляет собой список футболистов, игравших за «Тампа-Бэй Мьютини» в MLS. Все игроки провели не менее одного матча за клуб на высшем уровне. Исходная сортировка осуществлена по фамилиям в алфавитном порядке, но при желании данные можно упорядочить по любому табличному критерию. Учтены только матчи MLS и голы, забитые в них.

Клуб базировался в Тампе, Флорида. Домашние матчи проводились на стадионе «Тампа», позже — «Рэймонд Джеймс Стэдиум». В 1996 году, в первом розыгрыше MLS, «Тампа-Бэй Мьютини» победил в регулярном чемпионате, завоевав Supporters’ Shield. В связи с возросшими затратами клуб был вынужден продать ведущих игроков, посещаемость команды упала, клуб стал убыточным, вследствие чего и прекратил своё существование в 2001 году. Кроме «Тампа-Бэй Мьютини», расформированию подвергся «Майами Фьюжн».

Список игроков 
 Расшифровка позиций

При составлении списка в основном использовались данные сайта mlssoccer.com.

Легионеры 
Всего в истории «Тампа-Бэй Мьютини» за клуб сыграло 26 легионеров из 21 страны, наиболее представлены были Боливия, Бразилия, Мозамбик, Тринидад и Тобаго и Швеция (по 2 игрока). Ниже приведено распределение легионеров по странам.

См. также 
 :Категория:Игроки ФК «Тампа-Бэй Мьютини»

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Tampa Bay Mutiny Number Assignments

Тампа